Rude Awakening (album), een album van Megadeth
 Rude Awakening (film), een Amerikaanse komedie
 Rude Awakening (televisieserie), een Amerikaanse komische dramaserie
 Een alias van DJ Promo